NPT může být zkratka:

 Nuclear Non-Proliferation Treaty – Smlouva o nešíření jaderných zbraní, smlouva podepsána 1. července 1968, je podepsána i některými jadernými velmocemi.
 Nápravně pracovní tábor, tábory zřizované komunistickým režimem v Československu.
 National pipe thread – jednotná norma pro trubkové závity. Závity se liší průměrem, počtem závitů a zakončením trubky.